Ви́ктор Никола́евич Ле́бедев (1883—1952) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.

Биография 

Окончил 1-й кадетский корпус и Павловское военное училище (1904), откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии Московский полк. На 1 января 1910 года — поручик того же полка. Вышел в запас гвардейской пехоты в чине штабс-капитана.

С началом Первой мировой войны был призван из запаса и назначен в 16-й стрелковый полк. Высочайшим приказом от 10 декабря 1915 года капитан Лебедев был пожалован Георгиевским оружием

Высочайшим приказом от 12 января 1917 года подполковник Лебедев был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

В 1917 году был произведен в полковники и назначен командиром 16-го стрелкового полка. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении. С 27 июня 1919 года был зачислен в Северо-Западную армию. Был командиром бригады, в декабре 1919 — помощник начальника 6-й пехотной дивизии. Затем — в Русской армии, в феврале—марте 1921 года — помощник начальника 2-й стрелковой дивизии 3-й армии в Польше. Был произведен в генерал-майоры.

В эмиграции в Германии. До 1945 года жил с семьей в Данциге. Скончался в 1952 году в Дюссельдорфе.

Источники 
 Общий список офицерским чинам Русской Императорской армии. Составлен по 1-е января 1910 г. — С.-Петербург, 1910.
 Альбом кавалеров ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевского оружия. — Белград, 1935.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. — М.: Русскій міръ, 2004.
 Жуменко В. Белая армия. Фотопортреты русских офицеров. 1917—1920. — Париж, 2007.

Умершие в Дюссельдорфе
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры Георгиевского оружия
Персоналии:Северо-Западная армия
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Германии